Marco Mena puede referirse a:
 Marco Antonio Mena Rodríguez. Gobernador de Tlaxcala, México.
 Marco Julián Mena Rojas. Futbolista costarricense.